Stella Maris (Stella del mare) è uno dei titoli per la Vergine Maria, madre di Gesù.

Cinema 
Stella Maris – cortometraggio muto italiano del 1910 diretto da Giuseppe De Liguoro
Stella Maris – film muto statunitense del 1918 diretto da Marshall Neilan
Stella Maris – film muto statunitense del 1925 diretto da Charles Brabin
Stella Maris – film argentino del 1953 diretto da Homero Cárpena

Musica 
Stella Maris – canzone in dialetto genovese del 1964 musicata da Agostino Dodero
Stella Maris – album della Albion Band del 1987
Stella Maris – brano musicale del gruppo tedesco Einstürzende Neubauten presente nell'album Ende Neu del 1996
Stella Maris – brano musicale del cantante statunitense Moby presente nell'album Destroyed del 2011

Persone 
Stella Maris – attrice italiana
Stella Maris – attrice argentina

Altro 
Stella Maris – motu proprio di papa Giovanni Paolo II del 31 gennaio 1997
Monastero di Stella Maris – convento cattolico situato sul Monte Carmelo ad Haifa, in Israele
Stella Maris Custonaci – scultura
IRCCS Fondazione Stella Maris – ospedale situato a Calambone

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria della Stella (disambigua)
 Chiesa di Stella Maris
 Madonna della Stella
 Maris (disambigua)